JEF est un acronyme pouvant désigner :
 Jeunes Européens fédéralistes, une association (dans ce cas, pour des raisons historiques on prononce « la Jef ») ; 
 Les Jeunes Européens-France, la section française de cette association ;
 Jeunes Européens fédéralistes, la section belge de cette association.

Jef est un nom pouvant désigner :
 Jef, une chanson de Jacques Brel.